Julio Peralta e Horacio Zeballos erano i detentori del titolo, ma sono stati eliminati al primo turno da Maks Mirny e Philipp Oswald, che hanno poi vinto il torneo battendo in finale Andre Begemann e Antonio Šančić con il punteggio di 62-7, 6-4, [11-9].

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinale)
  Ryan Harrison /  Ben McLachlan (primo turno)

 Julio Peralta /  Horacio Zeballos (primo turno)
 Santiago González /  Donald Young (quarti di finale)

Wild card 

  Dustin Brown /  Frances Tiafoe (semifinale)

 Ivo Karlović /  Daniel Nestor (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 2018